Turniej o Srebrny Kask 1976 w sporcie żużlowym – coroczny turniej żużlowy organizowany przez Polski Związek Motorowy. Jedenasty finał odbywał się w Rudzie Śląskiej i Zielonej Górze. Mariusz Okoniewski wygrał dwudniowy turniej.

Wyniki

Pierwszy finał 
 3 lipca 1976 r. (sobota), Ruda Śląska

Drugi finał 
 5 sierpnia 1976 r. (czwartek), Zielona Góra

Klasyfikacja końcowa

Bibliografia 
 

1976
1976 w sporcie żużlowym
1976 w polskim sporcie